Le secteur centre du Mans est une division administrative et l'un des six secteurs de la ville du Mans. Le secteur se situe au nord de la ville sur la rive gauche de la Sarthe.

Généralités 

L'INSEE divise le secteur en 8 grands quartiers et lui attribue quelque 19 000 habitants. Cela représente environ 13 % de la population totale du Mans. La ville, elle, sépare le secteur centre en 11 quartiers de proximité. Son expansion est de 2,29 kilomètres. Sa densité est de 8 284 habitants au kilomètre carré. Il est le secteur le plus peuplé et le plus animé de la ville. Il possède plusieurs zones d'ancrage et d'animation sont les trois principales sont Saint-Nicolas, Les Jacobins et le quartier historique de la cité-Plantagenêt. C'est également le secteur proposant le plus de ressources culturelles et historiques aussi bien au niveau des musées que des bibliothèques, ou encore des monuments. Les enfants de ce secteur vont au Collège Berthelot.

Composition 

On trouve dans ce secteur six principaux quartiers historiques, pouvant être séparés en de plus petites entités encore:

 Cité Plantagenêt
 Saint-Nicolas
 Les Jacobins
 Sainte-Croix
 Gare Nord-Mission
 Les Halles

Patrimoine 

Le secteur est un haut lieu de patrimoine historique, notamment grâce à la présence de la muraille romaine datant du  ap. J.-C., considérée comme le deuxième monument du Bas-Empire le mieux conservé d'Europe, après la ville de Rome. La Cathédrale Saint-Julien est également l'une des plus belles et des mieux inscrits dans le paysage urbain Français. Elle est souvent comparée à celles de Chartres et de Reims. Sa position naturelle surplombe la populaire place des Jacobins. La cité Plantagenêt regorge de palais et d'hôtels particuliers de grande valeur à l'image du Palais du grabatoire, du palais des comtes du Maine ou de l'Hôtel de Vignolles. D'autres monuments importants s'y trouvent également:

 Bourse du Mans
 Collégiale Saint-Pierre-la-Cour
 Hôtel Desportes de Linières
 Hôtel des Ursulines
 Maison du Pilier-Rouge
 Église Notre-Dame-de-Sainte-Croix
 Église Saint-Benoît
 Église Notre-Dame de la Couture
 Temple des Halles
 Abbaye Saint-Pierre de la Couture

Espaces verts 

La ville a depuis les années 1970, fait un grand effort pour revaloriser le patrimoine historique de la vieille ville. Tout en rénovant les monuments les plus anciens, les services municipaux se sont atellés à donner au secteur, un habillage de verdure non négligeable. Voici les principaux espaces verts du secteur:

 Parc de la Préfecture
 Jardins Pierre-de-Ronsard
 Jardins des Tanneries
 Jardin des Plantes
 Quinconces des Jacobins

Notes et références 

Secteur Centre
Le Mans
Quartier de plus de 10 000 habitants en France